Cwaliny peut désigner en Pologne :
 Cwaliny, village du powiat de Pisz, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Cwaliny, village du powiat de Kolno, dans la voïvodie de Podlachie